Plaatsen in Bulgarije (geschreven als ‘Ветрен’):
 Vetren (Pazardzjik) - een stad in de gemeente Septemvri, oblast Pazardzjik 
 Vetren (Boergas) - een dorp in de gemeente Boergas, oblast Boergas
 Vetren (Kjoestendil) - een dorp in de gemeente Nevestino, oblast Kjoestendil
 Vetren (Silistra) - een dorp in de gemeente Silistra, oblast Silistra
 Vetren (Stara Zagora) - een dorp in de gemeente Maglizj, oblast Stara Zagora 
 Plaatsen in Noord-Macedonië
 Vetren (Noord-Macedonië) - een dorp in de gemeente Delčevo